Vincent Louis Marie Landel SCI di Béth (* 25. August 1941 in Meknès, Marokko) ist ein französischer Geistlicher und emeritierter Erzbischof von Rabat.

Leben 
Vincent Louis Marie Landel trat der Ordensgemeinschaft der Priester des Heiligsten Herzens Jesu bei und empfing am 29. Juni 1969 die Priesterweihe. 

Papst Johannes Paul II. ernannte ihn am 3. Dezember 1999 zum Koadjutorerzbischof von Rabat. Der Erzbischof von Rabat, Hubert Louis Marie Félix Michon, spendete ihm am 26. Februar des nächsten Jahres die Bischofsweihe; Mitkonsekratoren waren Domenico De Luca, Apostolischer Nuntius in Marokko, und Henri Teissier, Erzbischof von Algier.

Am 5. Mai 2001 folgte er nach dem Rücktritt Hubert Louis Marie Félix Michons als Erzbischof von Rabat nach. Von 2005 bis 2012 und 2012 bis 2015 war er Präsident der Regionalen Bischofskonferenz von Nordafrika (CERNA).

Am 29. Dezember 2017 nahm Papst Franziskus seinen Rücktritt aus Altersgründen an.

Weblinks 
 
 

Römisch-katholischer Bischof (21. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Bischof (20. Jahrhundert)
Ordensangehöriger (römisch-katholisch)
Franzose
Geboren 1941
Mann
Erzbischof
Person des Christentums (Marokko)
Römisch-katholische Kirche in Marokko